Ча́нза (, , ) — монгольский, бурятский и тувинский струнный щипковый инструмент китайского происхождения.
Чанза представляет собой струнной-смычковый инструмент (хордофон), в котором длинный гриф с большими колками соединён с плоским овальным корпусом-резонатором, обтянутым, по традиции, змеиной кожей. Три шёлковые или жильные струны издают звук своеобразного тембра — дребезжащий, шуршащий, чуть стучащий. Строй струн — кварто-квинтовый. Диапазон достигает трёх октав — от середины большой до середины второй. Также известна под названием «сань-цзы» или «сансянь», означающем «три струны».

Чанза является аккомпанирующим инструментом, но также может применяться для солирующих партий, подобно банджо. Чанза более популярна среди исполнителей-девушек.

См. также 
 Музыка Бурятии
 Список монгольских музыкальных инструментов

Примечания

Литература 
 Куницын О. И. Бурятская музыкальная литература. Улан-Удэ, Бурятское книжное издательство, 1986. Стр. 28, 29.

Хордофоны
Щипковые музыкальные инструменты
Бурятская музыка
Монгольские музыкальные инструменты